Ludvig Brockenhuus-Schack kan henvise til flere personer:

 Ludvig Brockenhuus-Schack (amtmand) (1825-1906) – greve, jurist, amtmand og politiker (Ludvig Henrik Frederik B.-S.)
 Ludvig Brockenhuus-Schack (hofjægermester) (1869-1927) – greve og hofjægermester